Oshiga est une chanteuse, auteur compositeur, interprète et influenceuse  d'origine ⁣⁣camerounaise⁣ et installée en France.

Biographie

Enfance, formation et débuts 
Oshiga est née à Yaoundé dans la capitale du Cameroun. Fille de médecin, elle chante depuis sa petite enfance. Elle se met à la musique en public lors des kermesses organisées durant ses années d’études secondaires. Vers 11 et 12 ans, elle chante dans la chorale de l’Église Presbytérienne de Bastos. Oshiga fréquente le collège de la retraite à Yaoundé et est titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en communication obtenu en 2005.

Carrière 
Oshiga est une artiste moderne de la musique camerounaise.  Elle est auteure, compositrice, danseuse et interprète. Elle se fait connaitre par son disque Belle et Cervellée.

Elle est aussi influenceuse web où elle donne ses avis sur des sujets de sociétés.

Discographie

Singles 

 2020 : Belle et Cervellée
 2020 : Lost
 2020 : Mûmbé
 2022 : Mbouma

Collaborations 

 2020 :  A la fin du vidéoclip Belle et Cervellée, sortie le 1 mai 2020 et tournée au Cameroun, elle danse le bikutsi avec le chorégraphe camerounais Ayissi Le Duc.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Ayissi Le Duc
 Khadja Nin
 Koko Ateba

Musicienne camerounaise
Chanteuse camerounaise